Methanoculleus — род архей из семейства Methanomicrobiaceae порядка Methanomicrobiales.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 11 видов:
 
 [syn. , ]

Примечания 

Methanomicrobiaceae
Роды архей